

Geografia
 Renwick – villaggio del Regno Unito in Inghilterra, in Cumbria
 Renwick – comune degli Stati Uniti in Iowa
 Renwick – comune della Nuova Zelanda

Persone
 George Renwick – atleta britannico
 Robert Renwick – nuotatore britannico
 Tim Renwick – chitarrista e compositore britannico